Пётр Толстов:
 Толстов, Пётр Егорович (1917—1986) — командир орудия артиллерийского полка, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Толстов, Пётр Николаевич (1876—1918) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.